Rutiodon (лат., буквально: морщинистый зуб) — род вымерших пресмыкающихся из семейства Parasuchidae из отряда фитозавров. Жили во времена верхнего триаса, достигая размеров от 3 до 8 метров в длину. Ископаемые остатки представителей рода известны из восточной части США (штаты Северная Каролина, Нью-Йорк, Нью-Джерси).

Описание 

Как и другие фитозавры, Rutiodon внешне напоминал крокодила. Однако, он имел и ряд отличий от них, например, его ноздри были расположены ближе к глазам, а не на кончике морды. Характерными особенностями рода были увеличенные передние зубы и сравнительно узкие челюсти. Этим они сильно напоминали современного гавиала, что является следствием конвергентной эволюции в результате специализации обоих видов на питании рыбой. Возможно также, что Rutiodon мог хватать и утаскивать под воду мелких наземных животных, пришедших на водопой. Как и у современных крокодилов, спину, бока и хвост хищника покрывала броня из костяных пластин.

Филогения 

Кладограмма, показывающая положение рода в отряде, представлена по работе М. Стокера 2012 года:

История изучения и классификация 

В 1856 году Emmons на основе голотипа USNM 214513, представляющего из частичный скелет (5 зубов, позвоночный столб, рёбра и другое), описал новые вид и род Rutiodon carolinensis. Образец был найден в отложениях верхнего триаса Северной Каролины.

В 1910 году в районе Форт-Ли, штат Нью-Джерси, был обнаружен образец AMNH 4991 — набор позвонков и других костей, по которому Фридрих фон Хюне в 1913 году описал второй вид рода, . В 2013 году Stocker и Butler выяснили, что ископаемого материала недостаточно для точной идентификации остатков, поэтому присвоили виду статус nomen dubium в пределах отряда.

Таким образом на сентябрь 2019 года в род включают единственный вид — , у которого в синонимику входят 2 биномена:
 
 

Также к роду относят 2 таксона в статусе nomen dubium:  и .

Литература

Примечания

Ссылки 
 How a Humble Chatham County Phytosaur Crawled into History Before the Mighty T. rex

Фитозавры
†
Пресмыкающиеся триасового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1856 году
Фоссилии из триасовых отложений Канады
Фоссилии из триасовых отложений США